Иван Андреевич Ласкин () — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. В последние дни Сталинградской битвы участвовал в пленении штаба 6-й немецкой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Генерал-лейтенант (1943). Необоснованно репрессирован в 1943 году, реабилитирован в 1953 году.

Биография

Ранние годы 
Родился 1 ноября 1901 года в деревне Васильевка Белебеевского уезда Уфимской губернии в крестьянской семье, в младенческом возрасте потерял мать.

В 1912 году, когда ему было 11 лет, семья переехала в уездный город Белебей, где Ивана определили в третий класс церковно-приходской школы, затем в городское начальное училище, но из-за недостатка средств учёбу пришлось оставить. Трудился мальчиком-приказчиком в магазине, подсобным рабочим каменщика, мальчиком-писцом городской управы.

После Октябрьской революции в 1919 году добровольцем вступил в Красную Армию. Участник гражданской войны. Служил в караульной роте при Белебеевском военкомате. В июне 1920 года зачислен курсантом на 28-е Пермские пехотные командные курсы в 1920 году. Но в августе 1920 года всех курсантов направили в состав 1-й Киевской курсантской бригады на Южный фронт. Пройдя с боями путь от Екатеринослава до Перекопа и участвовал в Перекопско-Чонгарской операции, а в начале 1921 года — против отрядов Н. И. Махно и Ю. О. Тютюнника на Украине.

Командир РККА 
После окончания Гражданской войны в марте 1921 года И. А. Ласкин вернулся в 5-ю Киевскую пехотную школу для продолжения учёбы, окончил её в 1923 году. С сентября 1923 года — командир отделения учебно-кадрового полка Краснознамённой Кавказской армии, который находился в п. Манглиси Грузинской ССР). С марта 1924 по апрель 1931 года служил в 2-м Кавказском стрелковом полку Кавказской Краснознамённой армии (Манглиси, затем Ахалцихе): помощник политрука, с октября 1924 — заведующий сапёрным обучением в полку, с апреля 1925 — командир взвода полковой школы, с ноября 1925 — командир роты. В 1934 году окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. С мая 1934 года — помощник начальника 1-й (оперативной) части штаба 48-й стрелковой дивизии (Калинин, Московский военный округ). В феврале 1935 года получил новое назначение — начальником штаба 132-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии (Житомир, Киевский военный округ), а через год стал временно исполнять должность командира этого полка. При введении в РККА персональных воинских званий в 1935 году И. А. Ласкину было присвоено воинское звание майор. С августа 1937 года — офицер для особых поручений при командующем Киевским военным округом командарме 1-го ранга И. Ф. Федько, с апреля 1938 года — офицер для особых поручений при первом заместителе Наркома обороны СССР (с января 1938 года на эту должность был переведён из Киева И. Ф. Федько). Тогда же Ласкин повышен в воинском звании до полковника.

Чудом избежав репрессий после ареста И. Ф. Федько в июле 1938 года, И. А. Ласкин в декабре 1938 года назначен начальником штаба 85-й стрелковой дивизии Уральского военного округа (Челябинск), с декабря 1939 года — начальником штаба 15-й Сивашской мотострелковой дивизии 2-го механизированного корпуса Одесского военного округа (Молдавская ССР).

Великая Отечественная война  
Участник Великой Отечественной войны с первого дня, воевал на Южном фронте. Сражался в приграничном сражении в Молдавии и в Тираспольско-Мелитопольской оборонительной операции. Во время Уманской катастрофы дивизия прикрывала отход 12-й армии и в конце июля — начале августа 1941 года попала в окружение под Уманью. 6 августа дивизии удалось прорвать кольцо окружение, но противник непрерывно преследовал её, нанося большие потери ударами авиации и танков. После гибели в бою командира дивизии генерал-майора Н. Н. Белова 9 августа полковник Ласкин принял командование остатками дивизии. Ввиду окончательной утраты боеспособности, по приказу командира корпуса дивизия стала выходить из окружения мелкими группами. Выходя из окружения, 25 августа у Днепра Ласкин вместе с двумя офицерами были задержаны немцами и допрошены немецким офицером. Через несколько часов при перевозке пленникам удалось бежать. Ласкин с товарищем присоединились к одной из выходящих из окружения частей Красной Армии. Зная о работе особых отделов, спутники договорились скрыть задержание и плен. 8 сентября группа вышла к своим..

Некоторое время состоял на проверке в распоряжении отдела кадров Юго-Западного фронта. С 1 октября 1941 года — начальник штаба 172-й стрелковой дивизии 51-й армии, сформированной в Крыму (место формирования Симферополь), через 6 дней он стал командиром этой дивизии. Тогда же дивизия вошла в состав Севастопольского оборонительного района, а 16 ноября — в состав Приморской армии. В составе Приморской армии 172-я стрелковая дивизия героически обороняла Севастополь до последнего дня обороны (держала оборону на участке Федюхины высоты — Мекензиевы горы.

Маршал Советского Союза Н. И. Крылов (в 1941—1942 гг. начальник штаба Приморской Армии):

«Ласкин производил хорошее впечатление: подтянутый, собранный, явно со строевой жилкой и, как видно, наделён живым умом, быстрой реакцией, схватывает всё с полуслова…»

После эвакуации с мыса Херсонес в июле 1942 года дивизию расформировали (практически вся они погибла в последние дни обороны Севастополя, эвакуирована была только часть комсостава). В августе 1942 года Ласкин стал заместителем начальника штаба Юго-Восточного фронта, с 26 августа по 7 сентября 1942 года — начальником штаба 62-й армии, с 7 сентября 1942-го по 16 апреля 1943 года — начальником штаба 64-й армии (16 апреля 1943 года армия получила гвардейское звание и стала именоваться 7-й гвардейской армией), которой командовал генерал-лейтенант М. С. Шумилов. Обе армии участвовали в обороне Сталинграда. За умелое руководство штабом Ласкин неоднократно поощрялся командованием, 14 октября 1942 года ему было присвоено воинское звание генерал-майор.

Сталинградская битва и пленение Паулюса 
В начале января 1943 года Сталинградский фронт, куда входила 64-я армия, окружил вражеские части в районе города, закончив операцию «Кольцо», а 31 января этого года Военный совет фронта поручил начальнику штаба генерал-майору Ласкину выехать в район боевых действий в качестве официального представителя советского командования и провести переговоры с гитлеровским командованием о прекращении военных действий со стороны немцев, их капитуляции, а также о сдаче в плен командующего 6-й армией Ф. Паулюса и его штаба.

Ласкин так описывал встречу с фельдмаршалом в книге «На пути к перелому» (М.: Воениздат, 1977. — С.319.):
…Мы сразу увидели Паулюса. Одетый в шинель, заложив назад руки, медленно шагал от двери в противоположную сторону. Я вошёл в комнату. Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился… Пятидесятитрёхлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный.

Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами.

Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошёл ко мне и, высоко подняв правую руку, на скверном русском языке произнёс:

— Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной Армии в плен.

15 мая 1943 года И. А. Ласкин назначен начальником штаба Северо-Кавказского фронта, руководил штабом фронта в наступательном этапе битвы за Кавказ и Новороссийско-Таманской наступательной операции. 9 октября 1943 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. В ноябре 1943 года фронт был преобразован в Отдельную Приморскую армию и генерал Ласкин назначен её начальником штаба. На этом посту участвовал в Керченско-Эльтигенской наступательной операции.

Арест и послевоенная жизнь 

19 (по другим данным — 18 или 20) декабря 1943 года И. А. Ласкин был арестован органами СМЕРШ. Связано это было с тем, что обнаружился факт его пребывания в плену. Он подозревался в измене Родине, шпионаже и диверсионной работе в пользу противника. Этих обвинений генерал не признал, но подтвердил факт кратковременного нахождения в плену в 1941 году. Следствие продолжалось почти девять лет. Перерывы между допросами длились до нескольких лет. Содержался в Лефортовской тюрьме, вину не признавал, несколько раз объявлял голодовку, писал заявления с требованиями разобраться и с жалобами на затягивание следствия, дважды попадал в карцер.

Ещё в ходе следствия 2 декабря 1946 года был уволен из армии.

Лишь в 1951 году следствие по делу Ласкина вновь начало вестись активно. На генерала было затребовано и приобщено к делу большое количество документов, допрошены десятки его бывших сослуживцев, проведены несколько очных ставок. Никаких подтверждений измены Родине и шпионажа добыто не было, поэтому по обвинениям в этих преступлениях дело было прекращено. В итоге И. А. Ласкин предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР (ВКВС) по обвинению в том, что «будучи в окружении в 1941 году, нарушил служебный долг и воинскую присягу, уничтожив партийный билет, бросив оружие, сняв форму командира Красной Армии, и переодевшись в гражданское платье, следуя по территории занятой немцами, был арестован и допрошен немецким командованием, что скрывал от органов Советской власти в течение длительного времени».

Суд продолжался с 5 июня по 2 сентября 1952 года (с перерывами). В результате ВКВС СССР оправдала Ласкина по статье 58-1 «б», но осудила по статье 193-17 п. «а» УК РСФСР к 10-ти годам исправительно-трудовых лагерей без поражения в правах с лишением воинского звания генерал-лейтенант. Однако при вынесении приговора 2 сентября 1952 года на этом же заседании ВКВС ему было зачитано постановление об амнистии согласно указу Верховного Совета СССР от 7 июня 1945 года «Об объявлении амнистии в связи с победой над фашистской Германией». Как полностью отбывший срок заключения, на следующий день 3 сентября 1952 года, И. А. Ласкин был из-под стражи освобождён. Однако в армии он восстановлен не был и более того, постановлением Совета Министров СССР от 2 октября 1952 года был лишён воинского звания генерал-лейтенант. Уехал к семье в Тбилиси, где устроился на работу заведующим складом на обувной фабрике.

Продолжал борьбу за свою реабилитацию. Ещё при жизни И. В. Сталина в феврале 1953 года он обратился с заявлением на пересмотр его дела на имя Л. П. Берия, в апреле и в мае 1953 года аналогичные заявления направил на имя министра обороны СССР Н. А. Булганина и начальника Главного управления кадров МО СССР Ф. Ф. Кузнецова. На этот раз военное руководство согласилось с доводами И. А. Ласкина, передав его заявление Генеральному прокурору СССР с предложением об его реабилитации. 16 мая 1953 года Генеральный прокурор Г. Н. Сафонов направил в суд протест на прежнее судебное решение, при рассмотрении которого Пленумом Верховного Суда СССР 29 мая 1953 года приговор от 2 сентября 1952 года был отменён, Ласкин полностью реабилитирован. В июле 1953 года Ласкин также был восстановлен в КПСС без прерывания партийного стажа. Постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1953 года было отменено постановление 1952 года о лишении его воинского звания.

С августа 1953 года — учёба на Высших академических курсах Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С января 1955 по 1957 годы — начальник штаба Южно-Уральского военного округа (Оренбург). С июня 1957 года был прикомандирован к Генеральному штабу Вооружённых сил СССР для военно-научной работы. С июня 1958-го по ноябрь 1965 года был старшим преподавателем Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С ноября 1965 года в отставке по состоянию здоровья.

Награды 

 Орден Ленина (30.04.1954)
 Три ордена Красного Знамени (24.07.1942, 4.02.1943, 5.11.1954)
 Орден Кутузова 1-й степени (9.10.1943)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (27.10.1967)
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Ряд медалей СССР
 Крест «За выдающиеся заслуги» (1943, вручен послом США от имени президента США «в признании его исключительного героизма и храбрости, проявленных на поле боя на Советско-Германском фронте против нашего общего врага — гитлеровской Германии»).

Сочинения 
 Ласкин И. А. На пути к перелому. — М.: Воениздат, 1977.
 
 Ласкин И. А. Ещё раз о пленении генерал-фельдмаршала Паулюса. // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 3. — С.77—84.
 Ласкин И. А. Советское высшее военное образование в первой половине 1930-х гг. (воспоминания генерала И. А. Ласкина об учёбе в Военной Академии им. М. В. Фрунзе). // Военно-исторический архив. — 2012. — № 8. — С.85—103.
 Мемуары «Размышления о прожитом и пережитом» не изданы, рукопись хранится в Белебеевском историко-краеведческом музее.

В кинематографе 
 В художественном фильме «Море в огне», снятом в 1970 году на киностудии «Мосфильм» режиссёром Л. Н. Сааковым, роль полковника И. А. Ласкина исполняет актёр Радий Афанасьев.

 «Исторические хроники» — 1943 г. Маршал Василевский.
 В. С. Правдюк «Вторая мировая, день за днем» (2005—2006): серии 58, 61.

Примечания

Литература 
 
 Зенькович Н. А. XX век. Высший генералитет в годы потрясений. — М.: Олма-Пресс, 2005. — ISBN 5-224-04950-4.
 Савинов Ю. А. Генерал И. А. Ласкин: жизнь и деятельность. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. — 287 с.; ISBN 978-5-7477-3851-5.
 Савинов Ю. А. Роль и значение личностных качеств генерала Ласкина в его борьбе за реабилитацию. // Вестник Башкирского университета. — 2012. — Т. 17. — № 1. — С.359-361.
 Савинов Ю. А. Тернистый путь генерала И. А. Ласкина. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 3. — С.59-63.
 
 Христофоров В. С. Это моя ошибка, а не преступление: по материалам архивно-следственного дела генерал-лейтенанта И. А. Ласкина. // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 5. — С.20-25.

Ссылки 
 mechcorps.rkka.ru/files/spravochnik/personalii/biograf_l.htm 
 nvo.ng.ru/notes/2008-02-08/8_laskin.html
 Рудь Александр. «Мой генерал». // Литературный Крым. — № 17-18(164—165). — 27 мая 2005.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Похороненные на Северном кладбище (Минск)
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции